NDI steht für:
 National Democratic Institute for International Affairs, US-amerikanische Einrichtung zur Förderung von Demokratie in Entwicklungsländern 
 Network Device Interface, Software-Protokoll zur Übertragung von hochauflösenden Videos

Ndi ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Ndi (* 1995), kamerunischer Fußballspieler
 Elijah Ndi (* 2004), deutscher Basketballspieler
 Jacob Ndi (* 1982), deutscher Basketballspieler
 Joseph Marie Ndi-Okalla (* 1957), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Mbalmayo

ndi steht für:
 Chamba Leko (ISO-639-3-Code), Sprache der Chamba (Volk) in Nigeria

Abkürzung